Ке́ннет Крэ́нем (; ) — британский актёр кино, телевидения, радио и театра.

Актёрская карьера 
Крэнем тренировался в Национальном молодёжном театре Великобритании и RADA. Он снялся в главной роли в популярной комедийной драме 1980-х «Блеск Харви Муна». Он также появился в «Слоёном торте», «Гангстер № 1», «Рим», «Оливер!» и многих других фильмах. Он возможно наиболее известен фанатам жанра ужасов как ненормальный доктор Филип Ченнард и его сенобитское альтер эго в фильме «Восставший из ада 2».

Личная жизнь 
Крэнем родился Данфермлине, Файфе, Шотландии, в семье Маргарет Маккей Крэнем (дев. Фергюсон) и Рональда Крэнема, английского государственного служащего. Его первой женой была актриса Дайана Квик. У него две дочери: Нэнси Крэнем, от актрисы Шарлотты Корнвелл, и Кэтлин Крэнем от его второй жены, Фионы Виктори.

Фильмография 
 1968 — Оливер! / Oliver! — Ной Клейпул
 1972 — Брат Солнце, сестра Луна / Brother Sun, Sister Moon — Паоло 1976 — Робин и Мэриан / Robin and Marian — ученик Джека 1983 — Рейли: Король шпионов — Ленин 1988 — Восставший из ада 2 / Hellbound: Hellraiser II — Филипп Ченнард 1991 — Книги Просперо / Prospero’s Books — Себастьян 1997 — Боксёр / The Boxer — Мэтт Магуайр 1998 — Наш общий друг (фильм, 1998) — Сайлас Вегг 2000 — Кевин и Перри уделывают всех / Kevin & Perry Go Large — Викар 2000 — Гангстер № 1 / Gangster No. 1 — Томми 2004 — Травма / Trauma — констебль Джексон 2004 — Слоёный торт / Layer Cake — Джимми Прайс 2005 — Хороший год / A Good Year — сэр Найджел 2006 — Доктор Мартин — Терри 2006 — Линия красоты — сэр Моррис Типпер 2007 — Типа крутые легавые / Hot Fuzz — Джеймс Рипер 2008 — Операция «Валькирия» / Valkyrie — фельдмаршал Вильгельм Кейтель 2008 — Тэсс из рода д’Эрбервиллей — мистер Клэр 2010 — Сделано в Дагенхэме / Made in Dagenham — Монти Тейлор 2011 — 5 дней в августе — Майкл Стилтон 2013 — На грани сомнения / Suspension of Disbelief — Буллок 2014 — Геракл: Начало легенды / The Legend of Hercules — Луций 2014 — Малефисента / Maleficent — король Генри 2016 — Война и мир — дядя Михаил 2017 — Кинозвёзды не умирают в Ливерпуле — Джой Тёрнер 2017 — Белая принцесса — епископ Джон Мортон 2019 — Гарет Джонс — Дэвид Ллойд Джордж2019 — Опасные секреты — судья Хиам Телевидение 
 Виртуозы / Hustle Линия красоты / The Line of Beauty Рим / Rome — Гней Помпей Великий (1 сезон)
 Дэлзил и Пэскоу / Dalziel and Pascoe Не апельсинами едиными… / Oranges Are Not the Only Fruit Мерлин / Merlin Во плоти / In the Flesh Война и мир / War and Peace''

Примечания

Ссылки 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактёры Великобритании